La famille Cateland est une famille française, originaire du Lyonnais, qui a donné plusieurs architectes notoires.

Historique

Liens de filiation entre les personnalités notoires

Notes et références 

Famille française
Famille du Lyonnais
Famille d'architectes